Földváry Miklós (1801–1837) megyei főszolgabíró, zeneszerző
 Földváry Miklós (1831–1885) honvédhadnagy, 1848-as honvéd huszártiszt, országgyűlési képviselő
 Földváry Miklós (1858–1921) kamarás, országgyűlési képviselő
Földváry Miklós történész